Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Чжуан Цзяжун і Лян Чень виграли титул, у фіналі перемігши пару Алізе Корне і Магда Лінетт з рахунком 2–6, 7–6(7–3), [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Тур WTA 2014
2014
2014 у китайському спорті